Чемпіонат Шотландії з футболу 1901—1902 — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Шотландії, що стартував 17 серпня 1901 та фінішував 29 березня 1902. Це 12-й сезон чемпіонату Шотландії. Свій п'ятий титул чемпіона здобув «Рейнджерс» (вчетверте поспіль).

Підсумкова таблиця

Див. також 
 Олд Фірм

Посилання 
 Чемпіонат Шотландії на wildstat 
 Чемпіонат Шотландії в базі даних Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

1902
Шотландія
Шотландія